«8 Diagrams» — п'ятий альбом хіп-хоп групи Wu-Tang Clan.

Оцінка альбому 

 About.com 
 All Music Guide 
 Rolling Stone

Список композицій 

 «Campfire»
 «Take It Back»
 «Get Them Out Ya Way Pa»
 «Rushing Elephants»
 «Unpredictable»
 «The Heart Gently Weeps»
 «Wolves»
 «Gun Will Go»
 «Sunlight»
 «Stick Me for My Riches»
 «Starter»
 «Windmill»
 «Weak Spot»
 «Life Changes»
 «Tar Pit»
 «16th Chamber (ODB Special)»

Примітки 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Wu-Tang Clan